Гамильтон () — город в США, расположенный в центральной части штата Техас, административный центр одноимённого округа. По данным переписи за 2010 год число жителей составляло 3095 человек, по оценке Бюро переписи США в 2016 году в городе проживало 2970 человек.

История 

Первые поселенцы появились в регионе в 1855 году, тогда же был открыт первый магазин. В 1858 году был создан округ Гамильтон, названный в честь губернатора Южной Каролины . Одноимённый город стал административным центром округа. В 1861 году в городе было открыто почтовое отделение, однако гражданская война и нашествия индейцев замедляли развитие города вплоть до середины 1870-х годов. В 1890-х годах было несколько попыток перенести административный центр из Гамильтона, однако они не увенчались успехом.

В 1908 году в город из Стивенвилла пришла железная дорога Stephenville, North and South Texas Railway, вскоре была проведена железная дорога St. Louis Southwestern of Texas. В 1911 году город получил устав и начал формировать органы местного управления. В 1954 году в городе произошло наводнение, принесшее миллионные убытки фермерам региона. Тем не менее, город смог восстановиться и по-прежнему является важным торговым центром, в котором работает ряд банков и более 100 предприятий, включая текстильные фабрики, сталелитейные и деревообрабатывающие предприятия, молокообрабатывающие заводы.

География 
Гамильтон находится в центральной части округа, его координаты: .

Согласно данным бюро переписи США, площадь города составляет около 7,9 км2, из которых 7,8 км2 занято сушей, а менее 0,2 км2 — водная поверхность.

Климат 
Согласно классификации климатов Кёппена, в Гамильтоне преобладает влажный субтропический климат (Cfa).

Население 

Согласно переписи населения 2010 года в городе проживало 3095 человек, было 1230 домохозяйств и 777 семей. Расовый состав города: 94,5 % — белые, 0,7 % — афроамериканцы, 0,7 % — 
коренные жители США, 0,5 % — азиаты, 0 % (1 человек) — жители Гавайев или Океании, 2,8 % — другие расы, 0,8 % — две и более расы. Число испаноязычных жителей любых рас составило 8,9 %.

Из 1230 домохозяйств, в 29,8 % живут дети младше 18 лет. 45,7 % домохозяйств представляли собой совместно проживающие супружеские пары (17 % с детьми младше 18 лет), в 13,3 % домохозяйств женщины проживали без мужей, в 4,1 % домохозяйств мужчины проживали без жён, 36,8 % домохозяйств не являлись семьями. В 32,1 % домохозяйств проживал только один человек, 17,6 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет). Средний размер домохозяйства составлял 2,38 человека. Средний размер семьи — 2,92 человека.

Население города по возрастному диапазону распределилось следующим образом: 24,5 % — жители младше 20 лет, 20,2 % находятся в возрасте от 20 до 39, 29 % — от 40 до 64, 26,4 % — 65 лет и старше. Средний возраст составляет 45,2 года.

Согласно данным опросов пяти лет с 2012 по 2016 годы, средний доход домохозяйства в Гамильтоне составляет 32 031 доллар США в год, средний доход семьи — 53 516 долларов. Доход на душу населения в городе составляет 24 238 
долларов. Около 20 % семей и 17,9 % населения находятся за чертой бедности. В том числе 9,1 % в возрасте до 18 лет и 12,7 % в возрасте 65 и старше.

Местное управление 
Управление городом осуществляется мэром и городским советом, состоящим из пяти человек, один из которых назначается заместителем мэра.

Инфраструктура и транспорт 
Основными автомагистралями, проходящими через Гамильтон, являются:
  автомагистраль 281 США идёт с севера от Стивенвилла, на юг к Лампасасу.
  автомагистраль 22 штата Техас начинается в Гамильтоне и идёт на северо-восток к Меридиану.
  автомагистраль 36 штата Техас идёт с северо-запада от Команче на юго-восток к Гейтсвиллу.

В городе располагается муниципальный аэропорт Гамильтона. Аэропорт располагает одной взлётно-посадочной полосой длиной 1523 метра. Ближайшими аэропортами, выполняющими коммерческие рейсы, являются региональный аэропорт в Уэйко и региональный аэропорт Киллин — Форт-Худ. 
Аэропорты находятся примерно в 100 километрах к северо и 105 километрах к югу от Гамильтона соответственно.

Образование 
Город обслуживается независимым школьным округом Гамильтон.

Отдых и развлечения 
В Гамильтоне функционирует исторический музей округа Гамильтон, располагающийся в здании суда округа.

Прозвище Гамильтона — «столица охоты на голубей». Ежегодно в конце года в городе проходит голубиный фестиваль.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Города Техаса
Окружные центры Техаса
Гамильтон (округ, Техас)